

Lokalizacje

Niemcy 
 Storkow – dzielnica Penkun
 Storkow – dzielnica Templina
 Storkow (Mark) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Starków
 Storkowo

Inne 
 Storkow – zamek

Zobacz też 
 Beeskow-Storkow
 Teltow-Storkow